Ума́р Саи́д Чокроамино́то (; 16 августа 1882, деревня Бакур, , провинция Восточная Ява — 17 декабря 1934, Джокьякарта) — индонезийский общественный, политический и религиозный деятель колониального периода. Ведущий идеолог национально-освободительного и мусульманского движения 1910-х — 1920-х годов, теоретик исламского социализма. Один из основателей и первых руководителей организации Сарекат ислам.

В первой половине 1920-х годов был учителем и идейным наставником Сукарно — будущего первого президента страны, который короткое время был женат на его дочери. Отец Харсоно Чокроаминото, государственного деятеля независимой Индонезии. Посмертно удостоен почётного звания Национальный герой Индонезии.

Ранние годы жизни, семья 
Умар Саид Чокроаминото родился 16 августа 1882 года в деревне Бакур, находившейся в тот период на территории округа Понорого, который, в свою очередь, входил в состав восточнояванского резидентства Мадиун. Его семья принадлежала к знатному яванскому сословию  и занимала видное положение в местном обществе. На протяжении многих поколений её члены носили аристократический титул раде́н, многие из них назначались на руководящие должности в региональных административных органах: так, дед Чокроаминото длительное время был главой округа Понорого. Кроме того, семью отличало ревностное отношение к мусульманской религии, которое оказало большое влияние на становление мировоззрения мальчика.

Чокроаминото был вторым ребенком в семье, позже у его родителей родились еще 10 сыновей и дочерей. После начального обучения в местной школе мальчик продолжил образование в голландской средней школе для туземного населения в Магеланге, которую окончил в 1902 году.

После школы поступил младшим клерком в администрацию района Нгави, руководителем которой был его отец. Три года спустя, в 1905 году, женился: жена, Сухарсикин, также была представительницей знатного рода, дочерью заместителя руководителя округа Понорого, близкого друга семьи Чокроаминото. В этом браке, продолжавшемся 16 лет (в 1921 году Сухарсикин умерла от тифа) родилось пятеро детей.

С учётом положения и связей семьи служба в местной администрации сулила Чокроаминото весьма перспективную карьеру, однако вскоре после свадьбы он добровольно ушел в отставку, пожелав, по его собственным воспоминаниям, самостоятельно найти свой жизненный путь. После кратковременного пребывания в центральнояванском Семаранге он перебрался в Сурабаю — административный центр Восточной Явы, второй по населению и социально-экономическому значению город Индонезии, где и прожил бо́льшую часть последующей жизни.

В Сурабае Чокроаминото некоторое время подрабатывал портовым грузчиком, затем устроился в нидерландскую юридическую фирму «Де Кой» (). Работая там, прошёл обучение на вечернем отделении местного технического училища. В 1910 году, получив специальность наладчика промышленного оборудования, перешел на работу в частную компанию по производству сахара. Уволился оттуда в 1912 году и более до конца жизни не работал ни в коммерческих структурах, ни в сфере государственного управления. Основным источником дохода супругов Чокроаминото с того времени стал пансион, который они устроили в своём сурабайском доме.

Общественная и политическая деятельность 
К моменту переселения в Сурабаю Чокроаминото уже испытывал интерес к общественной деятельности, в частности, к активизировавшемуся в тот период национально-освободительному движению. После публикации серии статей в местных периодических изданиях и посещения различных собраний он снискал значительный авторитет в кругах туземной сурабайской интеллигенции — этому способствовали сочетание хорошего мусульманского и светского образования с эрудицией, коммуникабельностью и ораторским мастерством, которые, по оценкам современников, с юных лет отличали Чокроаминото.

К началу 1910-х годов Чокроаминото уже пользовался весьма широкой известностью не только в Сурабае, но и за её пределами. В 1912 году к нему обратился  — крупный суракартский предприниматель и общественный деятель, ещё в 1905 году создавший для защиты прав туземных коммерсантов «Исламский торговый союз» — с просьбой о помощи в написании устава этой организации. Работа над уставом вылилась в кардинальное реформирование этой структуры: Чокроаминото убедил Самануди в необходимости значительного расширения её целей и задач, а также социальной базы. Организация была переименована в «Исламский союз» — Сарекат ислам (СИ), её обновлённая программа предусматривала защиту прав всего мусульманского населения колонии, причём не только в экономической, но и в общественно-политической сфере. Самануди сохранил пост председателя, однако реальным идеологом и руководителем союза стал Чокроаминото, занявшим второй по значению пост в его руководящем совете. В последующем должности Чокроаминото в руководстве СИ менялись, периодически он занимал председательское кресло, однако вне зависимости от формального должностного положения именно он играл ключевую роль в работе этой организации до самой своей смерти.

Под руководством Чокроаминото СИ в короткие сроки превратился в наиболее массовую и авторитетную общественную организацию Нидерландской Ост-Индии. Он выступал за проведение планомерных преобразований практически во всех сферах жизни колонии, эвентуальной целью которых провозглашалось достижение ею политической самостоятельности. Характерно, что требования защиты исламских ценностей сочетались с акцентировкой необходимости обеспечения доступа индонезийцев к европейскому образованию и построения в стране либерально-демократической парламентарной системы европейского образца. При этом подчеркивалась императивность мирного пути достижения поставленных целей: сотрудничество с нидерландской колониальной администрацией считалось не только допустимым, но и необходимым.

Столь миролюбивые требования обеспечили СИ и лично Чокроаминото благосклонное отношение со стороны голландских властей, которые были заинтересованы в развитии индонезийского национального движения именно по подобному умеренному пути. СИ был официально зарегистрирован в качестве политической организации, а его идеолог получил доступ в самые высокие инстанции колониальной администрации. Благодаря высокому авторитету Чокроаминото в яванском обществе среди голландцев за ним закрепилось уважительное прозвище «Некоронованный король Явы».

Политики Индонезии
Религиозные деятели Индонезии
Национальные герои Индонезии
Депутаты Фольксраада Голландской Ост-Индии
Сукарно